«Рулевой» — советский речной сторожевой корабль, оборудованный в начале Отечественной войны из мобилизованного парового колёсного буксира.

История службы 
Паровой колёсный буксир был построен под названием «Аполлон» в Киеве на завод Кондзерского в 1912 году для коммерческих перевозок.

Во время гражданской войны, когда в феврале 1919 года РККА вытеснила из Киева войска УНР, пароход был национализирован. Уже в апреле 1919 года «Аполлон» мобилизовали и вооружили. Весной-летом корабль участвует в боях с отрядами атамана Григорьева близ Канева, Черкасс и на реке Припять. 2 октября 1919 года «Аполлон» и бронепароход «Верный» провели очень успешный бой у днепровского села Окуниново с кораблями деникинской флотилии. Тогда артиллеристы «Аполлона» потопили катер, повредили белогвардейскую канонерку «Кременчуг» и захватили канонерку «Доброволец». Уже 6 октября корабль перевели в класс «канонерская лодка», переименовали в «Геройский» и заменили одно 76-мм орудие 122-мм гаубицей.

С июня 1920 года «Геройский» участвовал в советско-польской войне в районе населённых пунктов Лоев - Наровля. 5 июня 1920 года корабль в ходе артиллерийской дуэли у днепровского села Окуниново заставил отступить две польских канонерки. За этот эпизод корабль был награждён Красным Революционным Знаменем, а его командир, военмор Стоянов В. П., получил орден Красного Знамени. 1 июля 1920 года корабль разоружили, с 1921 года он плавает по Днепру в качестве гражданского судна-буксира под новым именем «Рулевой».

С началом войны с нацистами «Рулевой» мобилизовали 23 июня 1941 года по предвоенному плану и 5 июля полностью переоборудовали в военный корабль на заводе им. И. В. Сталина в Киеве. По тогдашней классификации корабли с артиллерией калибра 76 мм и меньше были «сторожевыми кораблями», а с орудиями калибра более 76 мм — «канонерскими лодками». Его командиром стал лейтенант Усачёв С. Н.

11 июля сторожевой корабль «Рулевой» включён в состав Пинской военной флотилии (ПВФ), а 22 июля сторожевик передали в состав Припятского отряда речных кораблей (ОРК) ПВФ. Уже 26 июля корабль взаимодействует с 75-й стрелковой дивизией на реке Припять в Петриковском районе. 3 августа сторожевик поддержал огнём атаку 20-го мотоциклетного полка на местечко Петриков, за что получил благодарность от командования 75-й стрелковой дивизии, а 8 августа удачно обстрелял немецкую колонну близ села Оцирки на Припяти.

Вечером 23 августа передовой отряд 111-й пехотной дивизии немцев, усиленный самоходными орудиями StuG III, опрокинул отступающие по приказу, но плохо организованные части 27-го стрелкового корпуса 37-й армии Юго-Западного фронта и захватил плацдарм на левом берегу Днепра у села Окуниново. Таким образом корабли ПВФ, действивавшие севернее, оказались отрезаны от Киева, где в то время находился штаб флотилии.

В ночь на 26 августа 1941 года «Рулевой» совместно с другими кораблями флотилии участвует в прорыве в Киев из района Чернобыль — Домантово, мимо немецкого окуниновского плацдарма. На подходе к вражескому плацдарму сторожевик сел на мель, смог самостоятельно с неё сняться и вынужденно повернул назад на стоянку близ Домантово. Утром 26 августа корабль погиб в ходе артиллерийского боя с противником, вышедшим к правому берегу Днепра. 22 сентября «Рулевой» исключён из списков кораблей ВМФ по приказу командующего флотом.

См. также 
 Пинская военная флотилия
 Монитор «Витебск»
 Сторожевой корабль «Парижская коммуна»
 Сторожевой корабль «Пушкин»
 Сторожевой корабль «Техник»

Примечания

Литература 
 В. А. Спичаков «Пинская военная флотилия в документах и воспоминаниях» — Львов: Лига-Пресс, 2009—384 с. — ISBN 978-966-397-118-2
 
 
 

Корабли СССР периода Второй мировой войны